

Ніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Ніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Неклинівський район, Ростовська область
 Ніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Ульотівський район, Забайкальський край
 Ніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Ядринський район, Чувашія